La competizione della pistola 25 metri di tiro a segno ai Giochi della XIV Olimpiade si è svolta il 4 agosto 1948 al  National Rifle Association Ranges di Bisley.

Risultato
La gara consisteva in due serie da 30 colpi in posizione eretta, ogni serie era così composta:
 Due serie di 5 colpi in 8 secondi. 
 Due serie di 5 colpi in 6 secondi. 
 Due serie di 5 colpi in 4 secondi.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 P1